Annasäule steht für:
 Annasäule (Düren), denkmalgeschützte Plastik in Düren
 Annasäule (Innsbruck), Denkmal in Innsbruck